Csehország
 Měcholupy, település a Dél-plzeňi járásban
 Měcholupy, település a Lounyi járásban
 Měcholupy, Předslav településrésze a Klatovyi járásban
 Měcholupy, 1867-ben három részre osztott település a mai Prága területén
 Dolní Měcholupy, Prága városrésze
 Horní Měcholupy, Prága városrésze